Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Edgardo Massa che hanno battuto in finale Luis Horna e Sebastián Prieto 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Joan Balcells /  Aleksandar Kitinov (semifinali)
 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (primo turno)

 Tim Crichton /  Ashley Fisher (semifinali)
 Mariano Hood /  Edgardo Massa (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2002